Freundlich har flere betydninger:
 Bart Freundlich
 Erwin Finlay-Freundlich
 Jeffry P. Freundlich
 Otto Freundlich
 Freundlich (månekrater)